Потапчу́к — українське прізвище, походить від імені Потап, Патапій, зменшуване Потя, Патя.

Носії

А 
 Потапчук Анатолій Петрович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

М 
 Потапчук Микола Леонтійович (*1949) — український політик, народний депутат України 6-го скликання.

С 

 Потапчук Станіслав Володимирович (1992—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Петій-Потапчук Наталія Йосипівна — директор–художній керівник Заслуженого академічного Закарпатського народного хору, відзначена орденом княгині Ольги І ступеня

Примітки 

Прізвища на -ук